Васи́лий Фёдорович Шу́бин:
 Шубин, Василий Фёдорович — советский дерматовенеролог. Директор Научно-исследовательского института по изучению лепры (1952—1974). Заслуженный врач РСФСР (1962).
 Шубин, Василий Фёдорович (1908—1969) — советский учёный в области агротехники. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Волгоградского сельскохозяйственного института.